Slepice je obecně používaný pojem pro označení samic ptáků z řádu hrabavých (její sameček je pak označován termínem kohout).

obecný význam
 kur domácí – běžné označení

název kulturního statku
 Slepice (divadelní hra) – divadelní hra ruského autora Nikolaje Koljady
 Slepice a kostelník – český film z roku 1950

v geografii
 Slepice (869 m) – lidový název pro vrch Vysoký kámen (869 m) v Soběnovské vrchovině (Slepičí hory) v okrese Český Krumlov
 Slepice (potok) – potok ve Ždánickém lese
 U Slepice (Ždánický les) (439 m) – nejvyšší bod Ždánického lesa v okrese Hodonín
 Slepičí hory

ostatní
 hanlivý výraz pro ženu

Související články 
 Slípka – více různých významů
 Slepice, nebo vejce? – antický paradox

Externí odkazy